Venon (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
  Venon (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy